

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Urawa Red Diamonds: 2021

Collegamenti esterni